Ярчук — українське прізвище.
Відомі носії:
 Артем Миколайович Ярчук (1990—2011) — російський хокеїст.
 Дмитро Вадимович Ярчук ( 23 березня 1994) — український футболіст, півзахисник.
 Микола Миколайович Ярчук ( 2 жовтня 1952) — голова правління Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор», народний депутат України.
 Олександр Володимирович Ярчук (1942—1998) — український футболіст і тренер.
 Теодор Ярчук (1896—1941) — релігійний діяч, засновник Української лютеранської церкви.
 Т. Ярчук () — радянський ботанік.
  (Хаїм Захар'єв) (1880-і—1937) — український радянський анархіст.

Див. також 
 Ярчук (значення)

Українські прізвища
Прізвища на -ук